Бундеслига 2017/2018 () — 106-й сезон чемпионата Австрии по футболу. Он начался 22 июля 2017 года и закончился 20 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Рид». Его заменил ЛАСК, победитель Первой лиги.

Чемпионом в 4 раз подряд стал клуб «Ред Булл».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Стыковые матчи

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Австрии на soccerway

2017/2018
Австрия
Спорт в Австрии в 2017 году
Спорт в Австрии в 2018 году
Футбол в Австрии в сезоне 2017/2018